Суперлига 2002/2003 годов () — 90-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2002/03 на сайте danskfodbold.com
 Сезон 2002/03 на сайте rsssf.com

2002/2003
Дания
Дания
Спорт в Дании в 2002 году
Спорт в Дании в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003